Crull ist der Familienname folgender Personen:

 August Crull (1845–1923), deutsch-amerikanischer lutherischer Theologe, Pädagoge und Schriftsteller
 Friedrich Crull (1822–1911), deutscher Arzt, Historiker und Archivar
 Richard Crull (1900–1991), deutscher Politiker (NSDAP) und Oberbürgermeister von Schwerin
 Wilhelm Crull (1876–1956), deutscher Konsularbeamter

Siehe auch:
 Krull